regulacja – utrzymywanie czegoś w prawidłowym stanie, ujmowanie czegoś w pewne przepisy i normy
 przepisy prawne
 regulacja językowa 
 regulacja rzeki 
 regulacja cen 
 regulacja cieplna 
 regulacja homeometryczna 
 regulacja autokrynowa
 regulacja kaskadowa
 regulacja allosteryczna 
 homeostaza, samoregulacja (biologia)

Zobacz też 

 sterowanie 
 kodyfikacja
 manipulacja